Ро́стр, рострум ( — «дзьоб») — термін, що має такі значення:
 Ростр (; ) — таран у носовій частині античних гребних суден
 Ростр — частина внутрішнього скелета белемнітів, у народі называється «чортів палець»
 Ростр — хоботок у передній частині голови (довгий «ніс» з ротовими органами) у деяких комах (довгоносики, клопи, скорпіонниці) і ракоподібних

Пароніми 
 Ростра — у Стародавньому Римі ораторська трибуна на Форумі, прикрашена носами-рострами ворожих кораблів
 Ростри — ґратчастий настил на півбімсах, між рубкою й спеціальними стійками по борті судна, де зазвичай розміщують шлюпки
 Рострум — передочноямковий відділ черепа з щелепами у хребетних, іноді рострумом називають тільки подовжений передніздряний відділ

Див. також 
 Rostrum
 Ростральна колона